Plusieurs villes possèdent une avenue, un square ou une rue Émile-Duployé :

Square Émile Duployé à Bruxelles

Avenue Émile-Duployé à Montréal

Rue Émile-Duployé à Lyon
 Rue Émile-Duployé à Paris
 Rue Émile-Duployé à Bordeaux
 Place Emile-Duployé à Poissy (Yvelines)

Notes et références 

Emile-Duploye Rue